Prince’s Park steht für folgende Parks:

 Prince’s Park (Burntwood) in Staffordshire, England
 Prince’s Island Park in Alberta, Kanada